Michael Hancock :
 Michael Hancock, joueur de rugby
 Michael Hancock, homme politique américain